Криве́цкое лесни́чество (Лядовский) — посёлок Кривецкого сельсовета Добровского района Липецкой области. Стоит на левом берегу реки Воронежа. Площадь 37,0 га

История 
Основан не позднее второй половины XX века.

Название, вероятно, произошло от слова ляда — пустошь: посёлок расположен на пустоши, окруженной лесом. Такой же корень встречается в названии деревни Попова Ляда.

Население

Инфраструктура 
 3 продуктовых магазина

Транспорт 
улица в пос. Кривецкое лесничество протяженностью 0,4 км твердого покрытия не имеет

Примечания 

Населённые пункты Добровского района